Ilham Madatov, né le 13 novembre 1952, est  recteur de l'Université du tourisme et de la gestion de l'Azerbaïdjan.

Vie 
Ilham Madatov est né le 13 novembre 1952 à Yevlakh, en Azerbaïdjan. Ilham Madatov a terminé l'école secondaire №4 avec une médaille d'or dans la ville de Yevlakh, en 1970. Il est diplômé de la Faculté d'orientalisme en tant qu'interprète (traducteur) de la langue arabe de l'Université d'État d'Azerbaïdjan en 1976. De juillet 1974 à juillet 1975, il a travaillé comme traducteur de l'arabe et du russe en République arabe d'Égypte sous les auspices du ministère de la Construction spéciale de l'URSS. D'août 1976 à octobre 1976, Ilham Madatov a travaillé comme enseignant dans une école secondaire du village de Varvara, dans la région de Yevlakh. En 1976 -1980, il a occupé plusieurs postes de direction tels qu'organisateur, chef de département et secrétaire au sein du comité Komsomol de la ville de Yevlakh. De 1980 à 1984, il a été envoyé en Libye en tant que traducteur arabe-russe par le ministère de la Défense de l'URSS. De 1984 à 1988, Madatov a travaillé comme consultant et chef de département au Comité du Parti communiste de la ville de Yevlakh. De 1988 à 1991, il a étudié la politique mondiale et les relations internationales à l'Académie des sciences sociales de Moscou en Russie et en 1991, il a réussi ce cours. Ilham Madatov détient un doctorat des sciences historiques depuis 1991. De 1991 à 1995, il a été chef adjoint du pouvoir exécutif (maire) de la ville de Yevlakh.

De 1995 à 2017, Madatov a été chef du Département des relations internationales du ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan. De 2005 à 2011, Ilham Madatov a été membre du Bureau de la commission du développement du sport du Conseil de l'Europe. Il est membre du Comité National Olympique d'Azerbaïdjan depuis 2001. Trois fois il a été chef de mission de l'équipe olympique d'Azerbaïdjan aux Jeux Olympiques d'été de Pékin 2008 XXIX, Londres 2012 XXX, Rio 2016 XXXI. Ilham Madatov a été le coordinateur de l'organisation de la 18e Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport qui s'est tenue à Bakou. Madatov était secrétaire du comité d'organisation de Bakou - 1er Jeux européens de 2015. Il a été secrétaire du comité de candidature des Jeux Olympiques d'été et paralympiques 2016 à Bakou. Ilham Madatov a été nommé recteur de l'Université du tourisme et de la gestion de l'Azerbaïdjan en 2017 par la déclaration du président de la République d'Azerbaïdjan.

État civil 
Marié, a deux enfants et quatre petits-enfants.

Distinctions et médailles 
Il a reçu la médaille «Taraggi» pour sa contribution au développement du sport azerbaïdjanais et au bon fonctionnement de la fonction publique en 2009. À l'occasion du 20e anniversaire de la création du Comité national olympique de la République d'Azerbaïdjan et des services pour le développement du sport, il a été récompensé par le 3e degré de «Vetene Xidmete gore» en 2012.

Voir aussi 

 Université du tourisme et de la gestion de l'Azerbaïdjan

Notes et références 

Personnalité politique azerbaïdjanaise
Naissance en novembre 1952
Naissance en RSS d'Azerbaïdjan